Mellentin ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Ferdinand von Mellentin (1757–1823), königlich-sächsischer Generalmajor
 Franz Mellentin (1919–1991), deutscher Politiker (SED)
 Hans-Jürgen Mellentin (1934–1996), deutscher Politiker (CDU)

Mellentin ist der deutsche Name folgender Ortschaften in Polen:
 Mellentin, ehemals im Kreis Deutsch Krone; siehe: Mielęcin (Wałcz)
 Mellentin, ehemals im Kreis Soldin; siehe: Mielęcin (Pyrzyce)

Mellentin steht für:
 Mellentin (Gemeinde Leutschach), Streusiedlung in der Gemeinde Leutschach an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Mellenthin (Begriffsklärung)